Saint Séverin (Saint Servin, Saint Sevrin, Saint Seurin, Saint Sernin, Sanctus Severinus) désigne plusieurs saints et bienheureux chrétiens :

Classés par ordre chronologique du décès présumé :
 Séverin de Sens (), évêque de Sens vers 344.
 Séverin de Cologne ou Séverin de Bordeaux (), évêque de Cologne, puis de Bordeaux ; fêté le 21 octobre.
 Séverin de Vienne († vers 445), ou Séver ou Sévère, prêtre peut-être venu d'Inde, évangélisateur dans la région de Vienne en Dauphiné ; fêté le 8 août ;
 Séverin du Norique († 482), abbé de Passau ; fêté le 8 janvier ;
 Séverin d'Agaune († 508), abbé d'Agaune (aujourd'hui Saint-Maurice-en-Valais), contemporain de Clovis ; fêté le 11 février ;
 Séverin de Paris († 540), ermite retiré près de la porte méridionale de Paris, contemporain de Childebert  ; fêté le 23 novembre ;
 Séverin de Tivoli († 699), ermite ; fêté le .
 Séverin Girault († 1792),  franciscain du Tiers Ordre, Confesseur des Dames de Ste Elisabeth - Paris, martyr des Carmes sous la Révolution française, bienheureux.

Références